Karaté peut désigner :

Sport 
 Le karaté, le sport de combat.

Presse 
 Karaté, un périodique de presse.

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo sorti en 1982 sur Atari 2600 ;
 Karate, un jeu vidéo sorti en 1986 sur Oric ;
 Karaté, un jeu vidéo sorti en 1986 par Infogrames sur MO, TO7, TO9.

Voir aussi